Die Abgeordneten des ernannten nordrhein-westfälischen Landtags in der 2. Ernennungsperiode vom 29. November 1946 bis zum 19. April 1947. Die CDU war mit 92 Mandaten stärkste Fraktion, die SPD hatte 66 Mandate, die KPD 19, das Zentrum 12, die FDP 9 Sitze, und zwei Sitze hielten Parteilose.

Parlaments- und Fraktionsvorsitzende 
Landtagspräsident:
Robert Lehr (CDU)

Fraktionsvorsitzende:
 CDU: Konrad Adenauer
 SPD: Fritz Henßler
 KPD: Heinz Renner
 Zentrum: Bernhard Reismann
 FDP: Friedrich Middelhauve

Abgeordnete

Literatur 
 50 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 1996.
 60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 2006.

Einzelnachweise 

 #2 Ernannten Landtages